RAI Mux 4 — четвёртый мультиплекс наземного цифрового телерадиовещания Италии, созданный акционерным обществом Rai Way — дочерним предприятием телерадиокомпании RAI. Доступен на всей территории Италии: в его диапазоне работают 355 передатчиков. Вещает на 41-й частоте VHF в 5 поддиапазоне в Сардинии и на 40-й частоте UHF в 5 поддиапазоне.

Телеканалы

См. также 
 RAI Mux A
 RAI Mux B
 RAI Mux 1
 RAI Mux 2
 RAI Mux 3
 RAI Mux 5
 RAI Mux 6

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Rai Way  

RAI
Цифровое телевидение в Италии
Телеканалы Италии